Armstrong è il sesto album in studio del gruppo italiano Finley. Prodotto dalla Gruppo Randa e distribuito da Sony, l'album è stato pubblicato il 13 ottobre 2017.

Tracce

Classifiche

Note 

Album dei Finley